Buttmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Buttmann (1806–1890), deutscher Altphilologe
 Alexander Buttmann (1813–1893), deutscher Altphilologe
 Constanze Buttmann (* 1994), deutsche Synchronsprecherin
 Erhardt Buttmann († 1559), deutscher Drucker

Siehe auch:
 Butman